Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal negentien interlands in het jaar 1974, waaronder zes wedstrijden bij het WK voetbal 1974 in buurland West-Duitsland. De nationale selectie stond voor het vijfde opeenvolgende jaar onder leiding van bondscoach Georg Buschner.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1973/74
DDR-Oberliga 1974/75

Duitse Democratische Republiek
1974